Монтпилијер има више значења:
 Монтпилијер
 Монтпилијер (Ајдахо)
 Монтпилијер (Индијана)
 Монтпилијер (Луизијана)
 Монтпилијер (Охајо)
 Монтпилијер (Северна Дакота)